Artykuł przedstawia listę programów emitowanych przez telewizję TVN.

Programy informacyjne, publicystyczne i ekonomiczne

Informacyjne 
 Fakty (od 1995, od 2014 w TVN24 BiS)
 Fakty Łódź (1997–2000)
 Fakty po południu (2020, od 2010 w TVN24)
 Fakty Południe (1997–2000)
 Fakty Północ (1997–2000)
 Fakty Warszawa (1997–2000)
 Fakty XXI wieku (2005)
 NBA Action (1998–2001)
 Pogoda TVN (od 1997)
 Sport TVN (od 1997)
 Uwaga! Koronawirus (2020-2021)

Publicystyczne 
 Dama pik (2005–2007)
 Jak pies z kotem
 Kawa na ławę (2006–2010, od 2010 w TVN24)
 Konferencja prasowa
 Kropka nad i (1997–2003, od 2006 w TVN24)
 Miller, czyli kto? (2002)
 Najsztub pyta (2004–2005)
 Prześwietlenie (2003–2005)
 Sto dni premiera
 Teraz my! (2005–2010)

Ekonomiczne 
 Fakty, ludzie, pieniądze (1997–2006, 2006–2013 w TVN24, 2007-2012 w TVN CNBC)

Magazyny telewizyjne

Poranne 
 Ciężko ranne pantofle (1997–1998)
 Dzień dobry TVN (od 2005)
 Dzień dobry TVN Extra
 Dzień dobry wakacje (od 2010)
 Studio Złote Tarasy (2007–2008)
 Wstajesz i wiesz (2020)

Reporterów 
 600 sekund życia
 Extrawizjer
 Superwizjer (od 2001, od 2017 w TVN24)
 Telewizjer
 Uwaga! (od 2002)
 Wizjer TVN (1998–2000)
 Wprost TV

Plotkarskie 
 Co za tydzień (od 2001)
 Na językach (2013–2016)
 Tele plotki (2002–2003)

Kulinarne 
 Co ty wiesz o gotowaniu, czyli Linda w kuchni (2002)
 Doradca smaku (od 2013)
 Gotuj z Kuroniem (1997–2001)
 Kuroń raz (2000)
 Pascal express (2005)
 Pascal: Po prostu gotuj! (2004–2009)
 Spotkanie ze smakiem (2017)
 Tu się gotuje! (od 2017)
 Wielka niespodzianka Klaudiusza (2001)
 Wielkie gotowanie (od 2020)

Wnętrzarskie i projektowanie ogrodów 
 Akademia ogrodnika (od 2009)
 Dom pełen pomysłów (2001)
 Kto was tak urządził? (2002)
 Ładny dom
 Nowa Maja w ogrodzie (od 2009)
 Odlotowy ogród (2015)
 Pan i Pani House (2012)
 Polowanie na mieszkanie (2016)

Motoryzacyjne 
 Auto-auto (2009)
 Automaniak (1998–2006)
 Automaniak Max (2006–2007)
 Moto show
 Turbo ring

Sportowe 
 Adrenalina
 Ko czy OK
 Magazyn Orange Ekstraklasa (2005–2008)
 Raz kozie śmierć
 Rzut za 3 (1997–1999)
 Siłacze (1999–2009)
 Skok do Europy
 Slalom Gwiazd
 Windsurfing Era Cup

Podróżnicze 
 Kobieta na krańcu świata (od 2009)
 Misja Martyna (2004–2005)
 Polska na weekend (2005)

Naukowe 
 Clever – widzisz i wiesz (2007–2008)
 Nie do wiary (1997–2007, 1996–1997 w Telewizji Wisła, 2012–2013 w TTV)
 Noktowizjer (2000–2003)

Talk-show 
 36,6°C (2017-2020)
 Dwururka (2006)
 Ibisekcja (1998–1999)
 Kuba Wojewódzki (od 2006, 2002–2006 w Polsacie)
 Na tropie agenta
 Pod napięciem (1998–2006)
 Rozmowy w toku (2000–2016)
 Urzekła mnie twoja historia (2001)
 Wybacz mi (2000)
 Zielone drzwi (2002–2006)

Pozostałe 
 Cyfra (2000)
 Europa św. Patryka
 Europejska corrida
 Fenomen „Milionerów” (2000)
 Kierunek Sopot (2005)
 Modelki
 Multikino (2000–2011)
 Pepsi Chart Show (2000) – produkowany przez Euromedia TV i Endemol UK
 Szaf mat (2020)
 Tenbit.pl (2000–2004)
 Tv.onet (2002)
 Wydanie II poprawione
 Zielono mi

Programy rozrywkowe

Reality show 
Agent (2000–2002)
Agent – Gwiazdy (2016–2019)
Ameryka Express (2018, 2020)
Azja Express (2016–2017, 2023)
Big Brother (2001–2002, 2007–2008 w TV4, 2019 w TVN 7)
Big Brother Tydzień (2019)
Bitwa o dom (2013–2014)
Cofnij zegar (2011)
Dom marzeń (2016–2017)
Drzewo marzeń (2017–2018)
Ekspedycja (2001)
Iron Majdan (2018)
Jestem jaki jestem (2003–2004)
 Kapitalny pomysł (2008–2009)
Kawaler do wzięcia (2003)
Kto poślubi mojego syna? (2014–2015)
Kuchenne rewolucje (od 2010)
Mama kontra mama (2014)
MasterChef (od 2012)
MasterChef Junior (od 2016)
Misja Pies (2017)
My Way (2019)
 Nastolatki rządzą… kasą (2023)
Perfekcyjna pani domu (2012–2014)
Piekielny hotel (2015)
 Power Couple (2021)
Project Runway (2014–2015)
Projekt Lady (2016-2020, 2021 w TVN7)
 Przez Atlantyk (2022)
 Równi sobie (2021)
Sablewskiej sposób na... (2016)
Starsza pani musi fiknąć (2019)
Superniania (2006–2008)
Surowi rodzice (2012–2014)
Ślub od pierwszego wejrzenia (2016–2018 i od 2021, 2020-2021 w TVN 7)
Święta z Gesslerami (2022)
Top Model (2014–2016, od 2018)
Top Model. Zostań modelką (2010–2011, 2013)
Totalne remonty Szelągowskiej (od 2020)
Tylko miłość (2002)
Ugotowani / Ugotowani w parach (2010–2018, od 2023)
Wipeout – Wymiatacze (2011)
Woli & Tysio na pokładzie (2012)
Wyprawa Robinson (2004)
Żony Hollywood (2015, 2017)

Talent show  
 Aplauz, aplauz! (2015)
 Droga do gwiazd (2001–2002)
Lego Masters (od 2020)
 Mali giganci (2015–2017)
 Mam talent! (2008–2019, od 2021)
 Mask Singer (od 2022)
 Mini Playback Show (1997–1999)
 Taniec z gwiazdami (2005–2011, od 2014 w Polsacie)
 Twoja droga do gwiazd (2003)
 X Factor (2011–2014)
 You Can Dance – Po prostu tańcz (2007–2012, 2015–2016)
 Zostań gwiazdą (1998–1999)

Teleturnieje 
 Bezpieczna kasa Briana (1998)
 Chwila prawdy (2002–2004)
 Czas to pieniądz
 Dobra cena (1997–1998)
 Dzieciaki z klasą (2004–2005)
 Galaktyka (2001)
 Kto to wie? (od 2023)
 Milion w minutę (2011–2012)
 Milionerzy (1999–2003, 2008–2010, od 2017)
 Najsłabsze ogniwo (2004–2006)
 O co chodzi? (2000)
 Oko za oko (2002)
 Telegra (2001)
 We dwoje (2002–2003)
 Wszystko albo nic (1997–1998, 1997 w Telewizji Wisła)

Interaktywne (Call TV) 
 Apetyt na kasę (2010–2011, w TVN 7)
 Arkana magii (2010–2014, w TVN 7)
 Fabryka gry (2006–2008, w TVN 7, oraz TVN Gra)
 Graj o raj (2005, w TVN 7, oraz TVN Gra)
 Granie na ekranie (2010–2011, w TVN 7)
 Granie na śniadanie (2009–2011)
 Hej – nał show (2008, w TVN 7, oraz TVN Gra)
 Klub magii (2016, w TVN 7)
 Konkurs Apetyt na kasę (2009)
 Łamisłówka (2002–2004, w TVN 7)
 Moc magii (2017–2019, w TVN 7)
 No to gramy! (2006)
 Noc magii (od 2019, w TVN 7)
 Nocne granie (2009)
 Nocne igraszki (2005–2007, w TVN 7)
 Po co spać jak można grać (2010)
 Rozbij bank (2005–2008, w TVN Gra)
 Salon gier (2005–2006, w TVN 7 oraz TVN Gra)
 Salon gry (2009)
 Sekrety magii (2014–2015, w TVN 7)
 Szybka forsa (2004, w TVN 7)
 Tele Gra (2002–2004, w 2002 także w TVN Siedem) – częściowo standardowy, częściowo interaktywny
 Trele Morele (2006, w TVN 7)
 Wróżki (2008, w TVN 7)
 Wrzuć na luz (2008, w TVN Gra)
 Wykręć numer (2005–2007, w TVN Gra)

Pozostałe 
 Ale plama (1998–2004)
 AlleZima! (2009–2010)
 Ananasy z mojej klasy (2000–2002)
 Big Star Party
 Ciao Darwin (2004–2005)
 Co za dzień (1997–2000)
 Co za noc (2003–2004)
 Dance Time (1998, 1997 w Telewizji Wisła)
 De De Reporter
 Dla ciebie wszystko (2003–2004)
 Druga twarz (2003)
 Gorący patrol
 Gorączka złota (1999–2000)
 Halu, tu Brian (1998)
 HDw3D Telewision (2011)
 Hipnoza (2018)
 Ibisz, gwiazdy, muzyka (1998)
 Jak łyse konie (2003)
 Kropek (2002–2003)
 Łapać złodzieja (2009)
 Mamy cię! (2004–2005, 2015)
 Maraton uśmiechu (1997–2007)
 Między kuchnią a salonem (1997, 2010–2011)
 Moja krew (2004)
 Od hitu do świtu (2012)
 Pogodowa ruletka (1997–1998)
 Projekt plaża (2007–2010)
 Red Light (2004–2005)
 Sextet (2003)
 Studio tramwaj (1998–1999)
 Szymon Majewski Show (2005–2011)
 Szymon na żywo (2012)
 
 To było grane (1998–1999)
 Trafiony zatopiony (2000–2001)
 Trzy serca (2003–2004)
 Twój problem, nasza głowa (1997–około 2000, 1997 w Telewizji Wisła)
 Viva Polska! (2000–2005)
 Zmagania miast (2003–2004)
 Zwariowana forsa (1998–2000)

Seriale telewizyjne

Polskie seriale obyczajowe 
 39 i pół (2008–2009)
 39 i pół tygodnia (2019)
 Aż po sufit! (2015)
 BrzydUla (2008–2009, 2020-2022 w TVN 7)
 Diagnoza (2017–2019)
 Druga szansa (2016–2018)
 Julia (2012)
 Klub szalonych dziewic (2010)
 Królestwo kobiet (2020)
 Lekarze (2012–2014)
 Magda M. (2005–2007)
 Majka (2009–2010)
 Miasteczko (2000–2001)
 Na noże (2016)
 Na Wspólnej (od 2003)
 Pod powierzchnią (2018–2019)
 Prawo Agaty (2012–2015)
 Prosto w serce (2011)
 Przepis na życie (2011–2013)
 Sama słodycz (2014)
 Singielka (2015–2016)
 Szóstka (2019)
Tajemnica zawodowa (od 2021)
 Teraz albo nigdy! (2008–2009)
 Usta usta (2010–2011, 2020-2022)

Polskie seriale komediowe 
 Anioł Stróż (2005)
 Camera Café (2004)
 Grzeszni i bogaci (2009)
 Hela w opałach (2006–2007, 2010–2011)
 Ja, Malinowski (1999)
 Kasia i Tomek (2002–2004)
 Król przedmieścia (2002)
 Mąż czy nie mąż (2015)
 Niania (2005–2009)
 Nie rób scen (2015)
 Rodziców nie ma w domu (1997–1998)
 Trzy po trzy – Numery z kwatery (2007)
 Wszyscy kochają Romana (2011–2012)

Polskie seriale kryminalne 
 Belle Epoque (2017)
Chyłka (od 2019)
 Herkules (2022)
 Kod genetyczny (2020)
 Kryminalni (2004–2008)
 Motyw (2020)
 Naznaczony (2009)
Nieobecni (od 2021)
 Odwróceni (2007)
 Odwróceni. Ojcowie i córki (2019)
 Pułapka (2018–2019)
Szadź (od 2020)
 Twarzą w twarz (2007–2008)
 Układ warszawski (2011)
Żywioły Saszy (2021)

Polskie seriale dokumentalno-fabularne 
 Adopcje (2002–2003)
 Agencja (2006)
 Alfabet mafii (2004)
 Archiwum X – Śledztwa po latach (2005–2006)
 Bitwa o Anglię (2004)
 Cela (2002–2003)
 Cela nr (1999–2001)
 Centrum nadziei (2001)
 Chicago (2002)
 Detektyw (2001–2006)
 Efekt Domina (od 2014)
 Epitafia katyńskie (2010)
 Generał (2009)
 Granice (2004–2005)
 Jarmark Europa (2004)
 Katastrofy górnicze (2010)
 Kryminalne gry (2002–2003)
 Legenda (2016)
 Miasto zbrodni (2003)
 Na ratunek (2000–2002)
 Nauka jazdy (2001–2002, 2017–2018 oraz w 2022 w TTV)
 Polska Jasienicy (2010)
 Polacy i Niemcy (2016)
 Supergliny (1998–2000)
 Szpieg (2008)
 Ucieczka na Bornholm (2003)
 Usterka (2002–2004, od 2013 w TTV)
 Wielka wojna na wschodzie (2009)
 Wielkie ucieczki (2006)
 Wracajcie skąd przyszliście (2018)

Polskie seriale paradokumentalne 
 19+ (2016–2019, 2020-2022 w TVN 7)
 Bunt (2022)
 Detektywi (2005–2012)
 Kocham. Enter (2013)
 LAB (2021)
 Rozwód. Walka o wszystko (2020)
 Sąd rodzinny (2008–2011)
 Sekrety życia (od 2023)
 Sędzia Anna Maria Wesołowska (2006–2011, 2019-2021 w TTV)
 Szkoła (2014–2019, 2020 w TVN 7)
 Szpital (2013–2020)
 Tajemnice miłości (2021)
 Ten moment (2015; w 2021 w TVN7)
 Ukryta prawda (od 2012)
 W11 – Wydział Śledczy (2004–2014)
 Wawa Non Stop (2013–2014)
 Wesołowska i mediatorzy (2015)

Polskie seriale animowane 
 Kosmiczny wykop (2020)
 pasmo Bajkowe kino (1997–2004)

Przypisy 

 
TVN